Thomas Earl House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Earl House (Napa, Kalifornien), NRHP-ID 92000996
 Thomas Earl House (Ann Arbor, Michigan), NRHP-ID 91002000